Людвиг Эрнест Адамо́вич (; , Дундага — , «Белый лебедь») — лютеранский священнослужитель, министр образования Латвии (1934—1935). Гранд-офицер ордена Трёх звёзд.

Окончил Тартуский университет. С 1920 года доцент, а позже и декан Теологического факультета Латвийского университета. Автор произведений на теологическую и педагогическую тему. Избран профессором ЛУ.

После установления в 1940 году в Латвии советской власти и вхождения республики в состав СССР в 1941 году арестован, этапирован в Москву и приговорен к смертной казни. Казнен в 1943 году в Соликамской тюрьме.

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв репрессий

Источники 
 Ķiploks E. Taisnības dēļ vajātie. — b.v.: LELBA, 1993. — 16.—22.lpp.

Выпускники Латвийского университета
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Латвийского университета
Министры образования Латвии
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Лютеранские священники
Публицисты Латвии
Казнённые в ИК-2 «Белый лебедь»
Казнённые в 1943 году